Sankt Sava (serbiska: Свети Сава/Sveti Sava), född 1169, död 14 januari 1236, är Serbiens nationalhelgon. Hans födelsenamn var Rastko Nemanjić (serbiska: Растко Немањић/Rastko Nemanjić) och han var son till Stefan Nemanja som är Nemanjić-ättens stamfader. Sankt Sava var den första ärkebiskopen inom den serbisk-ortodoxa kyrkan och tillskrivs dess grundande, eftersom han 1219 i Nicaea lyckades utverka bildandet av ett självständigt serbiskt ärkebiskopsdöme. Han är helgon i östortodoxa kyrkan och räknas som isapostolos. Sankt Sava låg bakom det serbiska klostret Hilandar på Athos.

1236 överlät han ärskebiskopstolen till sin lärjunge Arsen och dog i Tarnovo efter en färd till Jerusalem. Efter hans död fördes hans reliker till klostret Mileševa nära Prijepolje där de bevarades fram till år 1595 då de fördes till Belgrad och brändes av de osmanska turkarna som straff för att serberna rest sig i ett uppror samma år.

På denna plats i Belgrad finns idag världens största ortodoxa kyrka, uppkallad efter sankt Sava och heter sankt Savas tempel.

Se även
 Sankt Savas tempel
 Nemanjić-ätten
 Lista över Serbiens regenter

Referenser

Födda 1169
Avlidna 1236
Serbiska helgon
Serbiens kungligheter
Män
Personer i Serbien under 1100-talet
Personer i Serbien under 1200-talet